Инна Георгиевна Кошевая (19 декабря 1931, Днепропетровск - 17 октября 2018, Москва) — доктор филологических наук, профессор: специалист в сферах теории языка и типологии.

Биография 
Родилась в семье инженеров-химиков.

1953 год (Днепропетровск) — окончила Государственный педагогический институт: защитила кандидатскую диссертацию по истории английского языка.

1964 год — представила в Институт языкознания АН СССР и защитила докторскую диссертацию в сфере сравнительной типологии: тема диссертации затрагивала вопросы отражения пространства и времени в языках германской, славянской, тюркской группы и в ряде языков народов Кавказа.

И. Г. Кошевой подготовлено свыше ста аспирантов и соискателей в области разрабатываемой проблематики (Д. В. Драгайцев, Д. А. Шигонов, А. И. Герасименко, А. Г. Сиукаева, А. В. Халаимова, А. С. Шелепова и др.) и создана научная школа в лингвистике по изучению наиболее сложных проблем языкознания.

Является автором более 200 научных работ (монографии, учебные пособия, статьи на русском, английском, чешском языках). Увлекается живописью и поэзией (автор нескольких поэтических сборников).

Научная деятельность 
Разработала формулу именной и глагольной лимитации как универсального языкового средства количественного нарастания или убывания качества в границах семантического поля, условно равного единице.

Является автором теории взаимоперехода двух общеязыковых моделей вида, в основе которых лежит принцип неоднозначного представления времени.

И. Г. Кошевой была определена исходная — структурно оформленная единица смысла — семантико-фонетический комплекс (СФК), который, составляя основу всех языковых трансформаций, является нерасторжимым симбиозом согласных и закрепленным в неизменном процессе языковых эволюций.

Предложила концепцию рассмотрения текста по глубинной линии его кодирования авторским ракурсом до поверхностной линии его декодирования сюжетной перспективой в сфере единой для них функциональной смысловой зависимости.

Рассматривала язык как микрокосмос сознания, описав в своих многочисленных исследованиях внутреннюю и внешнюю системы его построения.

Признание 
1993 год — назначена председателем ученого совета по защите профильных диссертаций.

2006 год — статья о И. Г. Кошевой включена в Романо-германскую энциклопедию, изданную Институтом языкознания АН РФ.

2007 год — почетный профессиональный работник высшего образования Российской Федерации.

Библиография

I. Труды 
 [источник информации: РНБ, генеральный алфавитный каталог книг на русском языке (1725—1998)]
 Типология структуры языка. Сферы видо-врем. значений / — Киев, Изд-во Киевского ун-та, 1972. — 234 с. — 1800 экз.
 Уровни языкового абстрагирования / — Киев, Изд-во Киевского ун-та, 1973. — 210 с. — 1023 экз.
 К проблеме языка и значения в языке: Учебное пособие / — М.: МГПИ, 1976. — 143 с. — 1500 экз.
 Принципы формирования грамматического значения в английском языке (к типологии видо-врем. связей): Учеб. пособие / — М.: МГПИ, 1976. — 133 с. — 1000 экз.
 Проблемы языкознания и теории английского языка: Учебное пособие / — М.: МГПИ, 1976. — 149 с. — 1000 экз.
 Грамматический строй современного английского языка: Метод. пособие / — М.: [Б. и.], 1978. — (Ч. 1 и 2.: 175 с.) — 500 экз.

II. Труды 
 (источник информации — электронный каталог РНБ)
 Сравнительная типология английского и русского языков : [Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз.]. — Минск : Вышэйшая школа, 1980. — 270 с. — 5000 экз.
 Реализация грамматических категорий в тексте : Межвуз. сб. науч. тр. / Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина; [Редкол.: И. Г. Кошевая (отв. ред.) и др.]. — М. : МГПИ, 1982. — 164 с. — 1000 экз.
 Теоретическая грамматика английского языка : [Учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. яз.»]. — М.: Просвещение, 1982. — 336 с. — 24000 экз.
 Теоретическая грамматика английского языка : Теорет. курс авториз. излож. / Моск. экстер. гуманит. ун-т; [Кошевая И. Г.]. — М. : Акад. изд-во МЭГУ, 1994. — 182 с. — (Книга авторизованного изложения). — 1000 экз.
 Стилистика современного английского языка = Stylistics of modern English : Теорет. курс : Кн. акад. авториз. изложения / [Кошевая И. Г., д.филол. н., проф.] ; Моск. экстер. гуманит. ун-т. — М. : МЭГУ, 1999. — 146 с. — 300 экз.
 Фонетика английского языка = English phonetics : Практ. курс : Кн. акад. авториз. излож. / [Кошевая Инна Георгиевна — д.филол.н., проф., иронова Ольга Георгиевна] ; Моск. экстер. гуманит. ун-т. — М. : МЭГУ, 2000. — 158 с. — 300 экз.
 Типология английского и русского языков = A typology of English and Russian : Теорет. курс : Кн. акад. авториз. излож. / [Кошевая Инна Георгиевна — д.филос.н., проф.] ; Моск. экстер. гуманит. ун-т. — М. : МЭГУ, 2000. — 150 с. : — 300 экз.
 Курс сравнительной типологии английского и русского языков : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 031000 и специальности 031001 — «Филология» / И. Г. Кошевая. — Москва : Высшая школа, 2008. — 323 с. — 1500 экз. — ISBN 978-5-06-005449-5.
 Стилистика современного английского языка : учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования / И. Г. Кошевая. — Москва : Академия, 2011. — 349 с. — (Высшее профессиональное образование. Педагогическое образование) (Учебное пособие) (Бакалавриат). — 1000 экз. — ISBN 978-5-7695-6807-7.

Публикации в ведущих научных журналах 
 Кошевая И. Г.,Лукашенко И. Г. Категория числа. Ceskoslovenska rusistika, I972,2,c.49-53
 Кошевая И. Г. Типологическая фонетика как аспект общечеловеческих культур. РАН, И-т Языкознания, Сб. Человек в зеркале языка., 2005, с. 49-53
 Кошевая И. Г. О количественной и качественной сущности прилагательного. «Мовознавство», 1970, 4, с. 11-15
 Кошевая И. Г. Пунктуация в тексте: (на материале английского языка). Иностранные языки в школе,1984, № 1, с.15-19

Поэзия 
 «Жизненный марш»: [Авторский сборник] / Инна Кошевая. — М. : ООО "САМ полиграфист", 2018. — 496 с. — 66 экз — ISBN 978-5-00077-781-7.
 «Пережитое и осознанное»: [Авторский сборник] / Инна Кошевая. — М. : ООО "САМ полиграфист", 2016. — 204 с., илл. — 100 экз — ISBN 978-5-00077-431-1.
 «Мысли и чувства»: [Авторский сборник] / Инна Кошевая. — М. : Верстак-Мастак, 2013. — 460 с. — 150 экз — ISBN 978-5-9904734-1-6 .
 «Скифия — Русь моя — Россия»: [Поэма] / Инна Кошевая. — 6-е изд., доп. — М. : Изд-во МГОУ, 2002. — 274 с. — 1000 экз.
 «Скифия — Русь моя — Россия» / Инна Кошевая. — 2-е изд., доп. — М. : Нар. учитель, 2000. — 262 с. — 1000 экз.

Примечания

Ссылки 
 На сайте «OZON.ru»
 На сайте «Библус»
 На сайте «eLIBRARY.RU»

Лингвисты СССР
Типологи
Лингвисты России